Szabó Dániel (1946–2017) az MTA Bölcsészettudományi Kutatóközpont Történettudományi Intézet volt tudományos főmunkatársa
 Szabó Dániel (Szabó Sz. Dániel, 1975) jazz-zongorista
 Szabó Dániel (Szabó Dani, 1980) színész